| mål         = {{#expr:
 6 +
 6 +
 10}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (3:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1997 Nepal
| följande    = Bangladesh 2003
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 1999 var det 4:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Indien. Mästerskapet vanns av värdnationen  som tog sin tredje mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 2–0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

1999
Fotbollsåret 1999
1999 i Indien
Internationella sportevenemang i Indien